Национально-радикальный лагерь () — польские националистические организации;

 Национально-радикальный лагерь (1934) — организация, созданная в 1934 году;
 Национально-радикальный лагерь (1993) — организация, созданная в 1993 году.